Medved pode ser:
Dirk Medved - um ex-futebolista profissional belga, defensor, atuou por Waterschei.
Maureen Medved - um escritor Canadiano e dramaturgo. 

Desambiguação